Heimbs steht für
 Heimbs Kaffee, Kaffeerösterei in Braunschweig

Heimbs ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heimbs (1878–1972), deutscher Unternehmer und Politiker